Arie de Jong (1865–1957) holland orvos, a volapük mesterséges nyelv megújítója
 Arie de Jong (1882–1962) világbajnok, olimpiai bronzérmes holland vívó, katona, vendéglős
 Arie de Jong (1953) holland politikus